Lombardia Trophy 2022 — международный турнир по фигурному катанию сезона 2022/23, второй этап серии Челленджер, организованный Федерацией ледовых видов спорта Италии. Соревнования проходили с 16 по 19 сентября 2022 года на льду «IceLab» в Бергамо, Италия.

Фигуристы выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду. Парное катание было включено в программу соревнований, но его результаты не шли в зачёт серии Челленджер.

Результаты

Мужчины

Женщины 
Главной фавориткой женского турнира считалась действующая чемпионка мира и бронзовый призёр последних Олимпийских игр Каори Сакамото. Оправдывая ранг фаворита, она удерживала лидерство по результатам первого соревновательного дня. Но в произвольной программе, по оценке Коммерсанта, она выглядела очень тяжелой и медлительной, упав на выезде с тройного флипа и не продемонстрировав ни одного каскада из прыжков в три оборота. В итоге Сакамото пропустила вперёд соотечественницу Ринку Ватанабэ, которая чисто исполнила тройной аксель.

Парное катание 
Результаты турнира по парному катанию не шли в зачёт серии Челленджер.

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Lombardia Trophy 2022 на сайте Международного союза конькобежцев.
 Результаты на сайте Федерации ледовых видов спорта Италии.
 Lombardia Trophy 2022 на сайте Golden Skate.
 Lombardia Trophy 2022 на сайте IFS Magazine.

2022 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2022/2023
Сентябрь 2022 года
Спорт в Италии в 2022 году
Международные спортивные соревнования в Бергамо